Étain – comune del dipartimento della Mosa in Francia
Étaín – personaggio della mitologia irlandese